Osoby o tym nazwisku:
 Agata Wątróbska – polska aktorka
 Halina Wątróbska – polska specjalistka w zakresie paleoslawistyki